Torrevecchia kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Torrevecchia Teatina, kommun, Abruzzo, Provincia di Chieti, 
 Torrevecchia (ort i Italien, Kalabrien, Provincia di Catanzaro), 
 Torrevecchia (ort i Italien, Kalabrien, Provincia di Cosenza), 

Robotskapade Italienförgreningar